Contea di Meigs o Meigs County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Meigs (Ohio)
 Contea di Meigs (Tennessee)